Lieutaud ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Lieutaud (Bischof) (9. Jahrhundert), Bischof von Vence
 Balthazar Lieutaud, († 1780), Ebenist
 Émilien Lieutaud (1893–1971), französischer Politiker
 François Lieutaud (1665–1710), Ebenist
 Jean-François Lieutaud (1754–1801), Politiker
 Joseph Lieutaud (1703–1780), französischer Mediziner und Pathologischer Anatom